Wasserberg bezeichnet:
 Wasserberg (Aletshausen), ein zu Günzburg gehörendes Dorf in Bayern
 Wasserberg (Freiberg), ein Stadtteil der Stadt Freiberg
 Wasserberg (Schwäbische Alb), einen Berg im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 Wasserberg (Landschaftsschutzgebiet), LSG im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 Schloss Wasserberg in der Steiermark
 umgangssprachlich die assoziierten OH-Valenzschwingung in der Infrarotspektroskopie
 NS-Tarnname für das Tanklager Farge